El Sotillo (Guadalajara), een gemeente in de Spaanse provincie Guadalajara
 Sotillo del Rincón, een gemeente in de Spaanse provincie Soria

Zie ook
 Sotillo (doorverwijspagina